

Cinema
 All Saints – film del 2017 diretto da Steve Gomer

Geografia 
 All Saints – città di Antigua e Barbuda
 All Saints – parrocchia civile dell'East Devon (Regno Unito)

Musica
 All Saints – gruppo musicale pop britannico
 All Saints – album di David Bowie del 1993; una seconda versione è stata pubblicata nel 2001
 All Saints – album delle All Saints del 1997
 All Saints Records – etichetta discografica britannica

Televisione 
 All Saints – serie televisiva australiana

Trasporti 
 All Saints – stazione della Docklands Light Railway di Londra